Albert Londe, photographe français, pionnier de la photographie médicale et précurseur du cinéma.
 Pierre Londe, ingénieur français.

Toponymie

Lien externe